Orlando Contreras  el nombre puede hacer referencia a:

 Orlando Contreras (1930-1994), también conocido como Orlando González Soto, músico cubano.
 Orlando Contreras Castro (1937-2015), filólogo, profesor y periodista chileno.
 Orlando Contreras (1982-), también conocido como Orlando Contreras Collantes, futbolista peruano.